Prestige Magazine – kwartalnik
 MT Prestige – grecki tankowiec
 The Prestige – film

Zobacz też 
 Prestiż
 Prestiż (ujednoznacznienie)